Götz – frazione del comune tedesco di Groß Kreutz (Havel)
 Falko Götz – calciatore e allenatore tedesco
 Johann Nikolaus Götz – poeta tedesco
 Paul Götz – astronomo tedesco
 2278 Götz – asteroide della fascia principale